Петрівський район — ряд адміністративно-територіальних утворень на території України.

 Петрівський район (Зеленівський) — адміністративно-територіальна одиниця у складі Кіровоградської області.
 Петрівський район (1923 — 1930) — адміністративно-територіальна одиниця у складі Роменської та Лубенської округ; у 1935 — 1957 Петрівсько-Роменський.
 Петрівський район (1923 — 1962) — адміністративно-територіальна одиниця у складі Ізюмської округи (1923 — 1930), Харківської області (1932 — 1962)

Див. також 
 Петровський район (утв. 1937) — адміністративне утворення у складі м. Донецька